Сен-Жерме́н-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 60 км на схід від Нанта, 23 км на захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 544 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1416,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жермен-де-Пре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-де-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара